Аралкум — топоним.

 Аралкум — новая пустыня, формирующаяся на месте высыхающего Аральского моря.
 Аралкум — село в Балхашском районе Алматинской области Казахстана.
 Аралкум — станция в Аральском районе Кызылординской области Казахстана.